Jannik Sinner a fost campionul en-titre, dar a ales să nu-și apere titlul.

Nick Kyrgios l-a învins în finală pe Yoshihito Nishioka cu scorul de 6–4, 6–3 câștigând titlul la simplu masculin la Washington Open 2022. A fost al doilea titlu al lui Kyrgios la Washington, după 2019. Kyrgios a salvat cinci puncte de meci în meciul său din sferturile de finală împotriva lui Frances Tiafoe.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022